Dewey House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dewey House (Illinois), NRHP-Nr. 85001008
 Dewey House (Vermont), NRHP-Nr. 99001051